— японская сэйнэн-манга, автором которой является Кодзи Сэо. Действие происходит в родном посёлке автора, через несколько лет после событий манги Suzuka. Сюжет разворачивается вокруг подростков, Кирисимы и Юдзуки и их сложных любовных отношениях. По мотивам манги были выпущены 2 OVA-серии и аниме-сериал.

Сюжет 
За несколько лет до основных событий Юдзуки Эба вместе с отцом приезжает жить в провинциальный городок, но из-за проблем в семье решает временно пожить в доме семьи Кирисима. Там она знакомится с Харуто и позже развивает с ним любовные отношения. Но затем ей проходится вернутся обратно в Токио. Харуто специально переезжает в Токио, чтобы быть вместе с Юдзуки, однако та несколько раз случайно заставала его с другими девушками, да и сама позже объявила, что у неё есть парень. Однако Харуто не намеревается просто так сдаваться.

Список персонажей 
 — главный герой истории. Вырос в провинциальном городке. Превосходно готовит. Когда он начал жить с Юдзуки, то сначала был к ней равнодушен и даже проявлял чрезмерную грубость. Однако позже их отношения стали налаживаться, но Юдзуки приходится уехать обратно в Токио. Харуто специально переехал в большой город, чтобы снова быть с Юдзуки, однако та сказала, что у неё есть парень, которым оказался лучший друг Кадзама. Позже Харуто объявляет ему «войну», однако в результате неудачной операции, Кадзима умирает, и Юдзуки исчезает на год. Однако снова случайно встречает Эбу и они начинают встречаться. В конце манги женится на Юдзуки и у них появляется сын Дайки.
 Сэйю: Ёсимаса Хосоя

 — главная героиня истории. Незадолго до основных событий жила в доме Харуто. Очень неуклюжая и добрая девушка, которая не обижалась поначалу на грубости Харуто, и даже тогда влюбилась в него, не боясь показывать своих чувств. Позже Юдзуки приходится уехать обратно в Токио. Узнав о том, что в город проехал Харуто, она очень обрадовалась, но опоздала на встречу, а позже случайно застала Харуто с девушкой. После этого она разочаровалась в парне. Она начинает встречаться с Кадзамой из-за сочувствия к его болезни, однако после его смерти исчезает на год. Она снова случайно встречает Харуто и начинает с ним встречаться. В конце манги выходит замуж за Харуто и у них появляется сын Дайки.
 Сэйю: Мэгуми Накадзима

 — подружка Харуто, девушка с короткими волосами, очень сильно ревнует к нему из-за Юдзуки. Знакома с ним давно и знает о его отношениях к Юдзуки, из-за чего сильно страдает.
 Сэйю: Саори Хаями (OVA), Юки Такао (Аниме)

 — молодой мотоциклист, уверенный в своём блестящем будущем, быстро дружится с Харуто и говорит, что когда станет знаменитым гонщиком, позволит ему держать ресторан с его именем. Позже выясняется, что он тяжело болен и проживёт не дольше года. Он решает пойти на риск — сделать операцию. Харуто перед операцией объявляет ему войну за сердце Эбы. Операция длилась 10 часов и прошла успешно, однако организм Кёсукэ не выдержал и он всё-таки умер.
 Сэйю: Дайсукэ Оно

 — друг детства Харуто.
 Сэйю: Тосики Масуда

 — подруга детства Харуто, часто скрывает свои чувства при остальных.
 Сэйю: Нана Коно

 — младшая сестра Юдзуки, заигрывает с Харуто.
 Сэйю: Аой Юки

Манга 
Манга A Town Where You Live начала публиковаться в журнале Weekly Shōnen Magazine издательством Kodansha с июня 2008 года. Первый том манги был выпущен 12 августа 2008 года. По данным на август 2013 года, было выпущено 24 тома манги.

Аниме 
По мотивам манги студией Tatsunoko Production были выпущены 2 OVA-серии, которые были доступны при покупке ограниченных изданий манги 16 марта и 15 июня 2012 года. В 220 главе манги автор манги объявил о предстоящем сериале-экранизации. Сериал был создан студией Gonzo, режиссёром аниме выступил Сигэясу Амати, автором сценария — Рэйко Ёсида, дизайнером персонажей — Тэруми Нисии, а автором музыки — Кэнъити Оку. Сериал транслировался по телеканалу TV Tokyo с 13 июля по 28 сентября 2013 года.

Примечания

Ссылки 

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Tatsunoko Production